Thomas Hodgkin kan syfta på bland andra:

* Thomas Hodgkin (1798–1866), engelsk läkare
 Thomas Hodgkin (1831–1913), engelsk historiker